Die Abkürzung JKB steht für:
 Jüdisches Krankenhaus Berlin
 Junge Kirche Berlin
 Jülicher Kreisbahn

JKB